У́лица Писе́мского — улицы в разных городах Российской Федерации, названные в честь разных людей с фамилией Писемский.

 Улица Писемского — прежнее (в 1962—1994 годах) название Борисоглебского переулка в Москве;
 Улица Писемского — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург);
 Улица Писемского — улица в Томске;
 Улица Писемского — улица в Туле;
 Улица Писемского — улица в Ярославле;
 Улица Писемского — улица в Новосибирске.